El nombre Rappel puede referirse a:
Rápel o rapel, en francés rappel, una técnica de descenso por cuerda.
Alexandrine Rappel (??-2008), una escritora, artista plástica y dramaturga de Argentina, nacida en Francia.
Rappel (1945-), un autodenominado vidente español.